Adrénergique est un adjectif signifiant .

Un neurone adrénergique est un neurone qui soit libère de l'adrénaline par son arborisation terminale, soit la reçoit.

Le terme s'emploie aussi pour le système nerveux végétatif orthosympathique car le neuromédiateur le plus courant est la noradrénaline.

Référence 

Neurone